Fűzfa Gergely (Budapest, 1988. július 18. –) magyar labdarúgó, jelenleg a DSV Leoben játékosa.

Források 
 Fűzfa Gergely oldala a transfermarkt.com-on
hlsz.hu

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Újpest FC labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
Budapesten született személyek
1988-ban született személyek
Élő személyek